J95 peut faire référence à :
 HMS Ilfracombe (J95), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres